

Patronyme 

 Maison d'Egmond, famille de la noblesse des anciens Pays-Bas ;
 Lamoral, comte d'Egmont (1522-1568), capitaine général des Pays-Bas.

Toponyme 

 Abbaye d'Egmont, appelée aussi Abbaye d'Egmond, en Hollande Septentrionale ;
 Îles Egmont, atoll de corail de l'archipel des Chagos ;
 Mont Taranaki/Egmont, volcan de Nouvelle-Zélande ;
 Egmont, circonscription électorale fédérale du Canada ;
 Egmond aan den Hoef, Village du nord de la Hollande (des comtes d'Egmont ou d'Egmond) ;
 Palais d'Egmont à Bruxelles

Titre 
 Egmont, pièce de théâtre écrite de Goethe (1788) ;
 Egmont, musique de scène (op. 84) de Ludwig van Beethoven pour la pièce de théâtre du même nom de Goethe (1810) ;
 Egmont, un téléfilm français réalisé par Jean-Paul Carrère diffusé en 1961.

Autres 
 Egmont, groupe danois de médias ;
 Egmont Ehapa Verlag, maison d'édition allemande, filiale du groupe danois ;
 EGMONT - Institut royal des relations internationales, think-tank belge ;
 Egmont Group of Financial Intelligence Units, réseau financier international.
 Pacte d'Egmont

 

Homonymie de titre